Le terme  Fragasso peut se référer à:

Personnalités 
Claudio Fragasso, un réalisateur et scénariste italien, né le  à Rome.
Michel Fragasso (1888-1954) époux de Clara Taché, ingénieur originaire d'Italie ayant immigré au Québec en 1912. Il participé à la construction du pont de Québec vers 1913, érigea plusieurs barrages.

Toponymes 
Lac Fragasso, un plan d'eau coulant dans le parc national de la Jacques-Cartier, dans le TNO de Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.